

Geografia

Cypr 
 Mia Milia – wieś w dystrykcie Nikozja;
 Milia – wieś w dystrykcie Famagusta;
 Milia – wieś w dystrykcie Pafos;

Inne 
 Prosaki (Milia) – naskórkowe lub podnaskórkowe cysty zastoinowe.